Егор Петрович Жирков (род. 10 июня 1954 года) — депутат Государственной Думы I созыва.

Краткая биография 
Егор Петрович Жирков родился 10 июня 1954 года.

Окончил Якутский государственный университет по профессии математик.

В 1985 году удостоился звания Кандидата педагогических наук.

12 декабря 1993 года стал депутатом Государственной Думы первого созыва по 1021 избирательному округу (Якутский – Республика Саха (Якутия). Был членом депутатской группы Дума-96, входил в состав комитета по образованию, культуре и науке.

С 1996 по 1999 работал в Администрации президента Якутии , с 2000 по 2008 в Саха-Золото, с 2018 по 2018 директор завода базальтовых материалов.

Женат, имеет двоих детей.

С 2013 по 2018 годы представлял Центральный одномандатный округ в Ил Тумэне.

Выдвинулся по Якутскому одномандатному округу на выборах в Госдуму 2021 года от партии "Зелёные".

Примечания

Ссылки 
 Сведения о доходах Егора Жиркова

Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Выпускники Якутского государственного университета
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов